Atlantic Coast Line Railroad Depot bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Atlantic Coast Line Railroad Depot (Lake Wales, Florida), NRHP-ID: 90001277
 Atlantic Coast Line Railroad Depot (Conway, South Carolina), NRHP-ID: 86003839